Gruppenligen gibt es im

 Eishockey: siehe Eishockey-Regionalliga
 Fußball: Im hessischen Amateurfußball die Ligaebene zwischen Verbandsliga Hessen und Kreisoberliga